— девиз правления (нэнго) японских императоров Нинко и Комэя, использовавшийся с 1844 по 1848 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 2-й день 12-й луны 15-го года Тэмпо (по григорианскому календарю — 9 января 1845);
 28-й день 2-й луны 5-го года Кока (по григорианскому календарю — 1 апреля 1848).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения Шу цзин:「弍公弘化、寅亮天地」.

События 
 1844 год (1-й год Кока) — пожар в замке Эдо;
 1846 год (3-й год Кока) — проведена перепись населения, последняя при сёгунате; по её результатам, население страны достигло 26 миллионов 907 тысяч 600 человек;
 1847 год (4-й год Кока) — один из самых сейсмоактивных годов за всю историю города Эдо: земля дрожала под ногами его жителей 33 дня из 365;
 8 мая 1847 года (24-й день 3-й луны 4-го года Кока) — землетрясение на территории современной префектуры Нагано;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература